Le nom Franciscus peut désigner :
Franciscus Gomarus
Franciscus Cornelis Donders
James Franciscus
 de l’Église catholique
 ()

Voir aussi